

Куш-Єлга — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Куш-Єлга — село, Заїнський район, Татарстан

Див. також 
 Кушелга